Боровик пурпурный () — гриб рода  семейства . Несъедобен, в сыром виде, возможно, ядовит.

Описание 
Шляпка сначала полушаровидная, затем становится выпуклой, с неровными краями. Кожица бархатистая, красновато-бурая, может быть покрыта черноватыми пятнами.

Мякоть мясистая, очень плотная, при надрезе сразу же синеет, за несколько часов становится тёмно-красной.

Ножка толстая, булавовидная, с густой красной сеткой, которая затрудняет определение её настоящего цвета.

Трубчатый слой свободный, золотисто-жёлтый, позже меняет цвет до оливкового, на срезе синеет. Поры кроваво-красные, тоже синеют при надавливании.

Споровый порошок оливковый.

Экология и распространение 
Встречается редко, в лиственных лесах, преимущественно с буками, на известковой почве в освещённых местах.

Сходные виды 
Те же, что у .

Литература 
 

Боровик
Несъедобные грибы